Comitatul Nicholas sau Nicholas County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Nicholas County, Kentucky 
 Nicholas County, West Virginia